FK Kavalier Sázava je český fotbalový klub se zázemím v Sázavě, hrající 1. B třídu Středočeského kraje ve skupině D (v Přeboru Středočeského kraje byl klub v sezóně 2015/16), mužstvo B hraje III. třídu okresu Kutná Hora.

Historie 
Sázavský fotbalový klub vznikl v roce 1925.

1944 
V roce 1944 bylo vybudováno nové hřiště, na kterém se za pět dní hrálo. První zápas sehrál Sázavský dorost. Prohráli nad Viktorií Žižkov 1:6. Později hrálo i A mužstvo Sázavy, které vyhrálo 7:2 nad Stráží bezpečnosti Praha.

2015 
V sezoně 2014/15 klub postoupil poprvé v historii do Přeboru Středočeského kraje, zde však vydržel pouze jednu sezónu, sestoupil do 1. A třídy Středočeského kraje a následně do I. B třídy.

Sportovní úspěchy 
 2014/2015: Přebor Středočeského kraje

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Mužstvo B 
Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Mestosazava.cz: FK Kavalier Sázava
 Vysledky.lidovky.cz: FK Kavalier Sázava

Sázava, FK Kavalier
Sázava, FK Kavalier
Sázava (okres Benešov)